Міжнародний аеропорт Денвер , також широко відомий як DIA, є міжнародним аеропортом у Денвері, штат Колорадо, США. З площею 13 577 га,це найбільший аеропорт у США за загальною площею. Злітно-посадкова смуга 16R / 34L, довжиною 4 877 м, є найдовшою злітно-посадочною смугою громадського використання в США.

Станом на 2017 р. DEN був 20-м найзавантаженішим аеропортом у світі, та п'ятим - найзавантаженішим у США за пасажирообігом - 61 379 396 пасажирів.

DEN має безупинний сервіс для 200 напрямків по всій Північній Америці, Латинській Америці, Європі та Азії. Це четвертий аеропорт у США, досягший цього числа. Він також має найбільшу вітчизняну мережу будь-якого аеропорту країни з рейсів до 179 країн. Аеропорт знаходиться на північному сході Денвера, і ним володіє та експлуатує Департамент авіації міста і округу Денвер. За версією журналу Business Traveler протягом шести років поспіль DEN відзначався як "Кращий аеропорт у Північній Америці" (2005-2010) і в 2002 році журнал Time Magazine відзначив його як "Найзапущеніший аеропорт Америки".

Станом на 2018 рік Міжнародний аеропорт Денвера був оцінений Skytrax як 29-й "Кращий аеропорт у світі", який займає перше місце в США. Skytrax також назвав DIA другим "Кращим регіональним аеропортом у Північній Америці" на 2017 рік і четвертим "Кращим регіональним аеропортом у світі".

Аеропорт є основним вузлом для Frontier Airlines. Це також четвертий за величиною вузол для United Airlines з 375 щоденними вильотами до 141 напрямку. Крім того, аеропорт служить основною діючою базою (центром) для Southwest Airlines і є четвертим найуживанішим аеропортом та найшвидкозростаючим ринком авіакомпанії, з приблизно 200 щоденними вилітами у понад 60 напрямків. Комбінації цих трьох авіакомпаній становлять приблизно 83% загального пасажирообігу в DEN від грудня 2017 року.

DEN - єдиний у Сполучених Штатах аеропорт, який впровадив систему управління охороною навколишнього середовища ISO 14001, яка охоплює весь аеропорт.

Аеропорт був збудований у 1995 році, замінивши старий 66-річний аеропорт Степлтон, що мав 6 ЗПС і був одним з найзавантаженіших аеропортів США.

Авіалінії та напрямки на листопад 2018

Пасажирські

Вантажні

Статистика

Найпопулярніші напрямки

Річний трафік

Частка авіакомпаній на ринку

Примітки 

Денвер
Аеропорт
Аеропорти Колорадо